Лантана:

 Лантана — муниципалитет, расположенный в округе Палм-Бич (штат Флорида, США)
 «Лантана» — австралийский фильм 2001 года.
 «Лантана» — эстонский футбольный клуб из города Таллин.
 Лантана — род растений семейства Вербеновые.